Action directe peut désigner :

 action directe, une théorie politique qui consiste à agir soi-même sans recourir à un intermédiaire ;
 Action directe, un terme utilisé dans le contexte des opérations militaires spéciales ;
 Action directe, en 1908, une publicaiton de l’organe de la fraction syndicaliste révolutionnaire de la CGT qui s’opposait aux tentatives de récupérations politiciennes du syndicat ;
 action directe, en droit, le fait, pour un créancier, d'agir en justice en son nom et pour son compte contre le débiteur de son débiteur ;
 Action directe, un groupe clandestin (aux influences anarchiste et communiste) ayant revendiqué une cinquantaine d'attentats ou d'assassinats sur le territoire français entre 1979 et 1987 ;
 Action directe, le nom d'une voie d'escalade.